Los rincosaurios (Rhynchosauria ) son un orden de saurópsidos diápsidos arcosauromofos, que vivieron en el período Triásico, hace aproximadamente 245 a 203 millones de años, desde el Anisiense al Noriense. Eran herbívoros, y fueron muy abundantes; en algunos sitios paleontólogicos rondan entre el 40 a 60 % de los especímenes encontrados. Se caracterizaban por sus cuerpos cilíndricos y rechonchos y por un poderoso pico en la boca.

Características 
Las primitivas formas tempranas, como Mesosuchus y Howesia, eran, en general, pequeñas y se parecían a lagartos en la forma del cuerpo, y tenían cráneos algo similares al diápsido temprano Younginia, a excepción del pico y de algunas otras características. En géneros posteriores y más avanzados el tamaño ya es mediano y el cráneo es corto, amplio, y triangular, convirtiéndose en mucho más ancho que largo en las formas más avanzadas como Hyperodapedon, con una región de la mejilla profunda, y el premaxilar hacia fuera y hacia abajo para formar el pico superior. El cráneo amplio habría acomodado los poderosos músculos del aparato bucal.

La mandíbula inferior era también profunda, y cuando la boca estaba cerrada se unía firmemente al maxilar superior, como la lámina de una Navaja de afeitar. Esta acción de tijeras les habría permitido cortar el material vegetal resistente. Los dientes eran inusuales, el maxilar y paladar estaban modificados en placas amplias de dientes. Los pies estaban equipados de garras grandes, probablemente para desenterrar raíces y tubérculos.

Como muchos animales de este tiempo tenían una distribución mundial, habitando en toda Pangea. Estos animales tan abundantes desaparecieron repentinamente al final del Carniense a la mitad del Triásico Superior, quizás como resultado de la extinción de la flora de Dicrodium de la cual pudieron haberse alimentado.

Clasificación 

 Orden Rhynchosauria
 Ammorhynchus
 Suborden Mesosuchidia 
 Familia Mesosuchidae 
 Mesosuchus 
 Suborden Rhynchosauroidea 
 Familia Howesiidae 
 Howesia 
 Familia Rhynchosauridae 
 Subfamilia Hyperodapedontinae 
 Hyperodapedon
 Scaphonyx 
 Otischalia
 Isalorhynchus
 Subfamilia: Rhynchosaurinae 
 Rhynchosaurus 
 Stenaulorhynchus 
 Eifelosaurus 
 Mesodapedon 
 Paradapedon 
 Fodonyx

Filogenia 
Cladograma basado en el estudio de Montefeltro y colaboradores de 2010:

Referencias 

 Benton, M. J. (2000), Vertebrate Paleontology, 2nd ed. Blackwell Science Ltd
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, W.H. Freeman & Co.
 Dilkes, D. W. 1998. The Early Triassic rhynchosaur Mesosuchus browni and the interrelationships of basal archosauromorph reptiles. Philosophical Transactions of the Royal Society of London: Biological Sciences, 353:501-541.

Enlaces externos 
 Dinosaurios de Rio Grande do Sul.
 Rhynchosauria en Paleos
 Rhynchosauria en The Paleobiology Database 

Archosauromorpha
Fósiles del Triásico